Vassilkov kan som auktorsförkortning betyda:

 Boris Pavlovich Vassilkov
 B.P. Vassilkov

Robotskapade auktorsförkortningar